

Файзобод — село, Восейський район, Хатлонська область
 Файзобод — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Файзобод — село, Даханський джамоат, Кулобський район, Хатлонська область
 Файзобод — село, Зарбдорський джамоат, Кулобський район, Хатлонська область
 Файзобод — село, Фархорський район, Хатлонська область